Mark Hughes, Welsh voetballer en voetbalcoach
Mark R. Hughes, de oprichter van het bedrijf Herbalife